Жмурко́  — прізвище. Відомі носії:

 Жмурко Артем Володимирович — російський лижник, член збірної команди Росії з лижних гонок.
 Жмурко Ганна Михайлівна (* 1996) — українська легкоатлетка, чемпіонка України.
 Жмурко Іван (1922—1950) — поручник СБ, Лицар Срібного хреста заслуги УПА.
 Жмурко Іван Матвійович — військовий льотчик, Герой СРСР.
 Жмурко Лаврентій — польський математик, засновник так званої першої львівської математичної школи.
 Жмурко Роман Вадимович (*1997) — український футболіст, воротар.
 Жмурко Роман Сергійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Жмурко Францишек — польський салонний художник, портретист.

Українські прізвища